Этот список длины водных путей по странам составлен на основе Всемирной книги фактов ЦРУ 2009 года издания.

Примечания 

Экономические сравнения стран